Суперкубок Либертадорес 1994 — 7-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 7 сентября по 9 ноября 1994 года. Трофей впервые завоевал аргентинский клуб «Индепендьенте».

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 

 Суперкубок Либертадорес 1994 на сайте RSSSF

1994
Футбол в Южной Америке в 1994 году